Харьковская область Украины включает следующие населённые пункты:
 населённых пунктов — 1755, в том числе:
 сельских — 1673;
 городских — 78, в том числе:
 поселков городского типа — 61;
 городов — 17

В списке населённые пункты распределены (в рамках административно-территориального устройства) по административно-территориальным единицам: 4 районам.. Численность населения сельских населённых пунктов приведена по данным переписи населения 2001 года

Районы

Богодуховский район

Изюмский район

Красноградский район

Купянский район

Лозовской район

Харьковский район

Чугуевский район

См. также 
 Города Харьковской области

Примечания 

Списки населённых пунктов Украины